Arc de Trajan d'Ancône en Italie.
 Arc de Trajan de Bénévent en Italie.
 Arc de Trajan à Mérida (Espagne).
 Arc de Trajan de Makthar en Tunisie.
 Arc de Trajan de Timgad en Algérie.